Алула:

 Алула Северная — двойная звезда в созвездии Большая Медведица
 Алула Южная — двойная звезда в созвездии Большая Медведица
 Алула (город) — город в Сомали в государстве Пунтленд на мысе Гвардафуй
 Алула (провинция) — провинция в Сомали в государстве Пунтленд на мысе Гвардафуй